Ел Апуро има више значења:

 Ел Апуро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Апуро, Ел Орехон (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику